2 miejscowości w Polsce: 
 Gozdanin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Gozdanin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno